Shakkriyar Mamedyarov  é um Grande Mestre Internacional de Xadrez natural do Azerbaijão.

Carreira no xadrez 
 Venceu o Campeonato do mundo de xadrez júnior em 2003 e 2005.
 Participa desde 2000 da Olimpíada de xadrez pelo Azerbaijão tendo conquistado a medalha de ouro individual em 2012 no primeiro tabuleiro.
 Foi campeão mundial de xadrez rápido em 2013.

Jogadores de xadrez do Azerbaijão
Grandes mestres de xadrez
Naturais de Sumqayit
Azerbaijanos do século XX
Azerbaijanos do século XXI
Campeões mundiais de xadrez